Рей — многозначное слово, которое может означать морской термин, антропоним (фамилию, мужское имя, псевдоним) и топоним.
 Рей (рея) — морской термин, обозначающий горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину к мачте или стеньге, предназначенное для постановки прямых парусов или крепления сигнальных фалов и фигур (конусов, шаров и т. д.).

Антропонимы

Фамилия 
 Рей, Альберто Маркос (род. 1974) — испанский футболист.
 Рей, Анджей (1584—1641) — посол Речи Посполитой в Англии, секретарь короля Владислава IV.
 Рей, Анри-Поль (1904—1981) — французский скульптор.
 Рей, Аугуст (1886—1963) — эстонский дипломат, Государственный старейшина Эстонии в 1928—1929 годах.
 Рей, Джемаль Решит (1904—1985) — турецкий композитор, пианист, дирижёр и педагог.
 Рей, Джонни — американский певец.
 Рей, Дина (род. 1978) — американская R&B-певица.
 Рей, Жан (1902—1983) — бельгийский адвокат и политик, председатель Европейской комиссии в 1967—1970 годах.
 Рей, Кэролайн (род. 1964) — канадская комедийная актриса и телеведущая.
 Рей, Луи (1852—1915) — швейцарский скрипач.
 Рей, Луис Габриэль (род. 1980) — колумбийский футболист, игрок клуба «Пуэбла» и сборной Колумбии.
 Рей, Лукас (род. 1982) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Рей, Маргрет (1906—1996) — американская писательница, супруга и соавтор Ханса Аугусто Рея.
 Рей, Марта (1916—1994) — американская певица и комедийная актриса.
 Рей, Матиас (род. 1984) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Рей, Миколай (1505—1569) — польский шляхтич, писатель, музыкант, политик и общественный деятель эпохи Возрождения; кальвинист.
 Рей, Оноре Шарль (1775—1860) — участник Наполеоновских войн, граф, маршал Франции (1847).
 Рей, Паола (род. 1979) — колумбийская актриса телесериалов.
 Рей, Пьер (1930—2006) — французский писатель и журналист, автор романа «Грек» (1972).
 Рей, Рафаэль (род. 1954) — перуанский политик, министр.
 Рей, Родриго (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Рей (Рай) Сатьяджит (1921—1992) — индийский кинорежиссёр, сценарист, композитор и продюсер; первый индийский лауреат премии «Оскар».
 Рей, Ханс Аугусто — американский писатель и иллюстратор, супруг и соавтор и Маргрет Рей.
 Рей, Хосе Мануэль (род. 1975) — венесуэльский футболист.
 Рей, Шон (род. 1965) — американский бодибилдер.

Составная фамилия 
 Рей Ардид, Рамон (1903—1988) — испанский шахматист.
 Рей Роса, Родриго (род. 1958) — гватемальский писатель.
 Хантер-Рей, Райан (род. 1980) — американский автогонщик.

Псевдоним 
 Жан Рей — один из псевдонимов бельгийского писателя Раймона де Кремера (1887—1964).
 Рей Мистерио (наст. имя Оскар Гутьеррес Рубио) — американский рестлер мексиканского происхождения.
 Рей, Тера (наст. фамилия Лентс; 1982—2016) — американская порноактриса.
 Рей, Фернандо, (наст. фамилия Арамбилье; 1917—1994) — испанский актёр театра и кино.

Имя 
Персонажи
 Рей — персонаж киносаги «Звёздные войны».
 Рей Аянами — персонаж аниме и манги «Евангелион».
 Рей Хино — персонаж манги и аниме «Сейлор Мун».

Топонимы 
 Рей (Рага) — город в Иране, неподалёку от Тегерана; резиденция царей Парфянского царства.
 Рей — остров в Панамском заливе, крупнейший из Жемчужных островов.
 Рей — мыс на юго-западе острова Ньюфаундленд.
 Рей — округ в штате Теннесси, США.

См. также